Соли́сты балéта:

 Солисты балета — артисты балета, занимающие лидирующее положение в труппе и исполняющие сольные партии в спектаклях. 
 «Солисты балета» — серия монографий, посвящённая артистам балета СССР, выпускавшаяся издательством «Искусство» в 1978—2001 годах.

 См. также
 «Солистка балета» — фильм Александра Ивановского с Мирой Рединой в главной роли («Ленфильм», 1947).